De UMMC Cup 2016 was een basketbaltoernooi in Europa die in Jekaterinenburg tussen 23 september 2016 en 25 september 2016 werd gehouden. Vier top teams uit EuroLeague Women namen deel aan dit toernooi - UMMC Jekaterinenburg, Nadezjda Orenburg, Sparta&K Oblast Moskou Vidnoje en CMB-Cargo UNI Győr. UMMC won het goud op het einde.

Eindklassering 

UMMC Cup